Ozero Chistoe (englische Transkription von ) ist der Name folgender Seen in Antarktika:
 Ozero Chistoe (Enderbyland)
 Ozero Chistoe (Mac-Robertson-Land)